El término enriquecimiento puede referirse:

 a cualquier forma de aumentar la riqueza de algo o de alguien (véase también rico)
 a un alimento enriquecido: por ejemplo, leche enriquecida, leche maternizada (véanse también alimento saludable y aditivo alimentario);
 al enriquecimiento de uranio.

En Derecho:
 al  delito por enriquecimiento ilícito; 
 al principio de enriquecimiento injusto, (principio general del Derecho).